

Astronomia 
 Chappell – cratere lunare

Geografia 
 Chappell – capoluogo della Contea di Deuel, Nebraska (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Warner Chappell Music Italiana – casa editrice musicale

Persone 
 Crystal Chappell – attrice statunitense
 Len Chappell – cestista statunitense
 Lisa Chappell – attrice e cantante australiana

Pagine correlate
 Chappelle